Feelings, signifiant « sentiments » en anglais, est un titre pouvant faire référence à :

Musique 
 Feelings, chanson de Morris Albert sortie en 1974 et reprise de la chanson française de Dario Moreno Pour toi ;
 , chanson de Maroon 5 sortie en 2015 et parue sur l'album V ;

Cinéma 
 Feelings, titre anglophone de Les Sentiments, film français réalisé par Noémie Lvovsky, sorti en salle en 2003.

Voir aussi